Trnová (okres Plzeň-sever), Tsjechische gemeente in de regio Pilsen
 Trnová (okres Praha-západ), Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen